Magdalena Wójcik (ur. 1969) – polska aktorka
 Magdalena Wójcik (ur. 1975) – polska piosenkarka, wokalistka zespołu Goya
 Magda Teresa Wójcik (1934–2011) – polska aktorka
 Magdalena Wójcik (Korczyńska) – polska aktorka, lektorka oraz aktorka dubbingowa, tłumaczka i dialogistka
 Magdalena Charzyńska-Wójcik – polska językoznawczyni
 Magdalena Wójcik – dr hab. W dziedzinie nauk społecznych.

Przypisy